Filmy:
 Furia – amerykański film z 1978 roku w reżyserii Briana De Palmy
 Furia – francuski  film z 1999 roku w reżyserii Alexandre'a Aja
 Furia: Carrie 2 – amerykański film fabularny z 1999 roku i sequel filmu Carrie (film 1976) 
 Furia – amerykański film z 2010 roku z Melem Gibsonem w roli głównej
 Furia – amerykański film z 2014 roku z Bradem Pittem w roli głównej, w reżyserii Davida Ayera
 Furia – wietnamski film z 2019 roku z Ngô Thanh Vân w roli głównej, w reżyserii Lê Văn Kiệt

Literatura:
 Furia – powieść Salmana Rushdie
 Furie – bóstwa w mitologii rzymskiej (odpowiednik greckich Erynii)
 Furia (trylobit) – postać literacka

Muzyka:
 Furia – polski zespół blackmetalowy z Katowic
 Furia – francuski zespół black metalowy

Pozostałe:
 Furia – album Briana Maya, zawierający ścieżkę dźwiękową do filmu Furia w reżyserii Alexandre'a Aja.
 Furia – rodzaj grzybów
 North American FJ Fury – samolot odrzutowy

Zobacz też:
 Wściekłość (emocja) – stan spowodowany skrajnym gniewem

is:Fury
ru:Фурия